Натуральне число 822
 822 рік до нашої ери
 822 рік нашої ери